Niemcy:
 Vorbeck – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Osoby:
 Paul Emil von Lettow-Vorbeck